Виктор Борисович Кидяев () — российский политический деятель, депутат Государственной думы V, VI, VII, VIII созывов. Председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (2011—2016), Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва С. И. Неверова (2016—2021), член комитета Государственной Думы по экономической политике с 19 сентября 2021 года..

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография

Трудовая деятельность 
Родился 9 июля 1956 года в селе Жуковка Зубово-Полянского района, Мордовской АССР в крестьянской семье. В 1973 году окончил Ширингушскую среднюю школу, трудовую деятельность начал разнорабочим на местной суконной фабрике.

В 1974 году был призван в ряды Советской Армии; после увольнения в запас в 1977 году поступил на работу в Ширингушский цех Зубово-Полянской трикотажной фабрики учеником наладчика швейных машин. Затем работал слесарем-наладчиком, помощником мастера цеха и мастером цеха, член КПСС, с 1978 по 1979 год — начальник цеха. В 1979 году перешел на работу в Киселевский деревообрабатывающий комбинат инженером-технологом; одновременно учился заочно в Ивантеевском техникуме, который окончил в 1981 году. С марта этого же года работал начальником цеха, а в октябре стал директором предприятия.

В 1986 году назначен на должность директора Зубово-Полянской трикотажной фабрики; параллельно с этим поступил на заочную форму обучения в Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева на экономический факультет по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности».

В 1987—1996 год председатель Зубово-Полянского районного потребительского общества.

В 1996—2009 год избран главой Зубово-Полянского района Республики Мордовия. На этой должности проработал 12 лет.

В 2009—2011 год депутат Государственной Думы V созыва, по списку «Единой России» в мае 2009 года.

В 2011—2016 год депутат Государственной Думы VI созыва по списку «Единой России».

В 2016—2021 год депутат Государственной Думы VII созыва по списку «Единой России», первый заместитель руководитель фракции Единой России С. И. Неверова. Председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В 2021—2026 год депутат Государственной Думы VIII созыва по списку «Единой России», член комитета по экономической политике.

Общественная деятельность 
В 2012—2017 год год заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» С. И. Неверова, В 2019 году член Высшего совета партии «Единая Россия».

С апреля 2015 года — президент общественной ассоциации «Единое общероссийское объединение (конгресс) муниципальных образований».

С января 2016 года — председатель правления Общенациональной ассоциации ТОС

С мая 2019 года Председатель высшего совета Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

С 2009 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы V, VI и VII созывов, выступил автором и соавтором 125 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды и звания 
 Орден Дружбы
 Орден Славы III степени (Республика Мордовия)
 Орден Ивана Калиты (Московская область)
 Почетный работник общего образования Российской Федерации
 Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Мордовия
 Почетная грамота президента Российской Федерации
 Благодарностью председателя Совета Федерации РФ
 Почетный знаком Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма»
 Почетная грамота Государственной Думы
 Благодарность председателя Государственной Думы
 Почетные грамоты Республики Мордовия и Государственного Собрания Республики Мордовия

Доходы и имущество 

Доход Виктора Кидяева за 2013 год составил 2 477 235,21 руб., супруги — 200 659,47 руб.

Виктор Кидяев владел недвижимым имуществом на праве собственности: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство — 239.6 м².; земельный участок под индивидуальное жилищное строительство — 1500,00 м²., земельный участок для личного подсобного хозяйства — 10000,00 м².; земельный участок для личного подсобного хозяйства — 5979,00 м².; земельный участок для личного подсобного хозяйства — 4090,00 м².; земельный участок для личного подсобного хозяйства — 4000,00 м²; жилой дом — 240,30 м².; жилой дом — 352,50 м².; жилой дом — 200,00 м².; квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) — 157,90 м².

Супруга Виктора Кидяева владела: квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) — 157,90 м²; жилой дом (безвозмездное пользование) — 240,30 м². Также супруга владела легковым автомобилем — Chevrolet Cruze 2009 года выпуска.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии Единая Россия: Кидяев Виктор Борисович 

Родившиеся в Зубово-Полянском районе
Выпускники Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Заслуженные работники сельского хозяйства Республики Мордовия
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине